Лупа:
 Лупа — элементарное оптическое приспособление.
 Лупа в общей алгебре — квазигруппа с единицей.
 Лупа (приток Мереи) — река в Смоленской области.
 Лупа (приток Ирпеня) — река в Киевской области.

Персоналии 
 Лупа, Даниил Васильевич (в монашестве Дионисий; ум. 1538) — монах Иосифо-Волоцкого Успенского монастыря, постриженник преподобного Иосифа Волоцкого.

См. также 
 Луппа (значения)